Shinji Jojo é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.

Jojo, Shinji
Jojo, Shinji